Pandora može značiti:
 Pandora (muški glazbeni sastav, Split)
 Pandora (ženski glazbeni sastav, Split)
 Pandora (mitologija), lik iz grčke mitologije
 Pandorina kutija, prema grčkoj mitologiji kutija svih zala
 Pandora (mjesec), saturnov satelit
 55 Pandora, asteroid
 HMS Pandora, imena nekoliko brodova britanske kraljevske ratne mornarice
 Anneli Magnusson, (alias Pandora), švedski eurodance glazbenik, popularan u Skandinavskim zemljama u 1990-im
 Pandora (vampir), lik iz Vampirskih kronika (autorica Anne Rice)
 Pandora (web radio)